Арме́н Спарта́кович Татинця́н (; , Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, игравший на позиции защитника за капанский футбольный клуб «Гандзасар». Являлся капитаном команды.

Клубная карьера 
Армен Татинцян является тем футболистом, который верой и правдой служил одному клубу — капанскому «Гандзасару». В 2001 году Татинцян дебютировал в «Лернагорце». В начале 2004 года перед началом чемпионата, клуб оказался в кризисной ситуации. Имя «Лернагорц» было отдано «Арарату», а клуб был преобразован в «Гандзасар», который начал играть в первой лиге. Татинцян, несмотря на проблемы клуба, продолжал играть в команде. Своей преданностью завоевал право носить капитанскую повязку. В 2008 году с командой стал бронзовым медалистом, а в следующем сезоне дебютировал в еврокубках, где «Гандзасар» проиграл голландской «Бреде» 0:6 в гостях и 0:2 - дома. Если считать историю «Гандзасара» с 2004 года, что делают некоторые, то Татинцян стал игроком, который забил 100-й гол «Гандзасара» в Премьер-лиге, произошло это в 10-м туре чемпионата 2010 года. Если же считать историю с 1963 года, то этим игроком является Артём Бернецян.

Сын Ален — футболист.

Статистика выступлений 
Данные на 19 ноября 2011

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2008, 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Гандзасар» Капан